Frâncești se poate referi la:
 Frâncești, Gorj
 Frâncești, Vâlcea